Dies ist eine Liste der Städte im Jemen.

Die mit Abstand größte Agglomeration im Jemen ist Sanaa mit einer Einwohnerzahl von 2.686.376 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben 14 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 16. Dezember 1994 sowie eine Schätzung für den 1. Januar 2005. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Gouvernement), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Sanaa ist selbständig und gehört keinem Gouvernement an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Ministry of Public Health & Population (arabisch, englisch, französisch)
 2005 population estimates for cities in Yemen. In: mongabay.com (englisch; Einwohnerzahlen der Städte Jemens 2005)
 Jemen. Republik Jemen. Gouvernements. Die Einwohnerzahlen der Gouvernements von Jemen gemäß den letzten Volkszählungen und amtlichen Projektionen. In: citypopulation.de (Einwohnerzahlen der Städte Jemens 1994–2012)

!
Jemen